Het mannenenkelspel van het tennis op de Olympische Zomerspelen 2000 in de Australische stad Sydney vond plaats van 19 tot en met 28 september 2000. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Er werd gespeeld op de hardcourt-banen van het NSW Tennis Centre.

Omdat het de Olympische Spelen waren, werden de zilveren en gouden medaille uitgereikt in de gouden finale. De bronzen medaille werd uitgereikt na de bronzen finale: een duel tussen de twee verliezende halvefinalisten.

Titelhouder Andre Agassi nam geen deel aan deze editie van de Olympische Spelen.

De als eerste geplaatste Rus Marat Safin werd al in de eerste ronde uitgeschakeld, door de Fransman Fabrice Santoro.

Het vijfde reekshoofd, de Rus Jevgeni Kafelnikov, wist de gouden medaille in de wacht te slepen. In de finale versloeg hij de ongeplaatste Duitser Tommy Haas, die het zilver mocht meenemen. De eveneens ongeplaatste Fransman Arnaud Di Pasquale ging met de bronzen medaille naar huis.

Eindklassement

Geplaatste spelers

ATP-punten

Aantal deelnemers naar land

Toernooischema 

INV = Invitatie olympische tripartitecommissie
IP = ITF-plaatsing

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Uitslagen mannenenkelspel
  Toernooischema ATP

Tennis op de Olympische Zomerspelen 2000